Ординский сельский округ

Российская Федерация

Ярославская область 

Ординский сельский округ Угличского района

Казахстан

Западно-Казахстанская область 

Ординский сельский округ Бокейординского района